Sommerlath är ett tyskt släktnamn. Kända bärare av namnet är:

 Ernst Sommerlath (1889–1983), tysk protestantisk teolog.
 Walther Sommerlath (1901-1990), tysk affärsman och far till drottning Silvia.
 Alice Sommerlath (1906-1997) född Soares de Toledo, mor till drottning Silvia.
 Silvia Sommerlath (* 1943), egentligen Drottning Silvia av Sverige.